Natal — festa cristã que comemora o nascimento de Jesus
 Natal (álbum de Voices)
 Natal (álbum de Vozes da Rádio)

Geografia

Brasil 
Natal (Rio Grande do Norte) — capital do estado do Rio Grande do Norte
Feliz Natal (Mato Grosso) — município brasileiro do Mato Grosso
Rio Natal — rio do estado do Acre, Brasil

Portugal 
Gruta do Natal — gruta vulcânica na Ilha Terceira em Portugal

África do Sul 
Colónia de Natal — extinta colónia británica na África meridional
 Natal — antigo nome da actual província de KwaZulu-Natal, na África do Sul
 Natal — antigo nome da cidade de Durban, na África do Sul

Austrália 
Ilha Christmas ou ilha Natal — território australiano no oceano Índico

Botsuana 
Natale — vila no distrito central de Botswana

Chile 
Navidad —  comuna da província de Cardenal Caro, região de O'Higgins, Chile
Natales — comuna chilena da região de Magalhães

Natal
Desambiguações de topônimos